John Balcerzak (1957-), un ancien policier américain de Milwaukee, suspendu avec solde puis licencié ;
 Patrycja Balcerzak (1994-), une footballeuse polonaise ;
 Piotr Balcerzak (1975-), un athlète polonais, spécialiste du sprint.